Солова:

 Солова — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Солова — река в России, протекает в Тульской области.